

Persone 
 Adeodato Turchi (1724-1803) – vescovo cattolico italiano
 Adolfo Turchi (1863-1929) – arcivescovo cattolico italiano
 Alessandro Turchi detto l'Orbetto (1578-1649) – pittore italiano
 Dolores Turchi (1935) – scrittrice e insegnante italiana
 Enzo Paolo Turchi (1949) – ballerino, coreografo italiano
 Fabio Turchi (1993) – pugile italiano
 Francesco Turchi (1515-1599) – religioso e letterato italiano
 Franz Turchi, propr. Francesco Turchi (1893-1976) – giornalista, editore e politico italiano
 Franz Turchi, propr. Francesco Turchi (1969) – accademico e politico italiano
 Giorgio Turchi (1931-2022) – calciatore italiano
 Giulio Turchi (1902-1974) – politico italiano
 Giuseppe Turchi (1759-1799) – pittore italiano
 Giuseppe Turchi (1840-1895) – pittore italiano
 Guido Turchi (1916-2010) – compositore e critico musicale italiano
 Luigi Turchi (1925-2019) – giornalista e politico italiano
 Manuel Turchi (1981) – procuratore sportivo ed ex calciatore italiano
 Marino Turchi (1808-1890) – patriota, scienziato e filantropo italiano
 Nicola Turchi (1882-1958) – storico delle religioni e presbitero italiano 
 Pietro Turchi (...–...) – politico italiano
 Pietro Turchi (1711-1781) – scultore e intagliatore italiano
 Silvio Turchi (...–...) – schermidore italiano
 Turchi, o Turco, famiglia nobile di Asti con un ramo forse a Verona.

Edifici e toponimi 
 Fontego dei Turchi – (in italiano Fondaco dei Turchi), palazzo di Venezia, situato nel sestiere di Santa Croce
 Palazzo Turchi – palazzo di Verona, iniziato dopo la battaglia di Lepanto venne concluso nel 1579
 Palazzo Turchi di Bagno – palazzo nel Quadrivio degli Angeli (Ferrara) progettato attorno al 1492 da Biagio Rossetti
 Scala dei Turchi – parete rocciosa (falesia) che si erge a picco sul mare lungo la costa di Realmonte in provincia di Agrigento

Altro 
 Giovani Turchi – appartenenti a un movimento politico della fine del XIX secolo affermatosi nell'Impero ottomano
 Turchi – l'insieme di popolazioni parlanti le lingue turche
 Turchi – gruppo etnico della Turchia o, in senso lato, cittadini della Turchia

Pagine correlate 
 Turca
 Turci
 Turco
 Turki